

Sigle 
 Centro diffusione origami – associazione italiana per la diffusione dell'origami
 Collateralized debt obligation – obbligazione che ha come garanzia (collaterale) un debito
 Compagnia delle opere – associazione imprenditoriale italiana

Chimica 
 CdO – formula bruta dell'ossido di cadmio

Codici 
 CDO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cradock (Sudafrica)
 cdo – codice ISO 639-3 della lingua cinese min dong